Пушкинский дуб (Москва)
 Пушкинский дуб (Гурзуф)